Иван Илларионович Гуйдя (; 12 мая 1988, Ниспорены, Молдавская АССР, СССР) — молдавский и румынский борец вольного стиля, призёр чемпионатов Европы, участник Олимпийских игр.

Биография 
Борьбой начал заниматься с 2004 года. Сначала занимался у тренера Юрия Чередника, потом у Григория Черича. Затем его наставником был брат Анатолий. В начале своей спортивной карьеры выступал за сборную Молдовы. В её составе - двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы среди кадетов (Стамбул-2004, Тирана-2005). По словам Ивана, в то время в Молдове у борцов не было никакой поддержки и участвовать в соревнованиях приходилось за свой счет, Гуйдя мог бороться только на первенствах Европы, проходивших неподалеку от Молдовы, так как он мог позволить себе поездку на автобусе или поезде. В 2009 году решил перейти в сборную Румынии, где оплачивали проезд, давали зарплату. К тому же Румыния расположена недалеко от дома. Переход занял много времени, три года Иван почти не боролся и только с 2013 года начал защищать цвета румынской сборной, занимается у тренера Аурела Чимпоеру. В её составе стал бронзовым призером континентального первенства в Риге и завоевал право бороться на летних Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро, где стал 11-м. В 2018 году во второй раз стал бронзовым призёром чемпионата Европы в Каспийске.

Выступает за борцовский клуб CSM из города Лугож. Принимает также участие в клубном чемпионате Германии.

Личная жизнь 
Иван - самый младший из четырех детей в семье Иллариона и Веры Гуйдя. Отец — агроном, мать — учитель музыки в детском саду. Старший брат Анатолий - тоже борец, сначала выступал за сборную Молдовы. В её составе был серебряным призером чемпионата мира среди кадетов (1993) и серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров (1997). В 2000 году получил болгарское гражданство и начал защищать цвета этой страны. Серебряный призер чемпионата мира, чемпион, двукратный серебряный и трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы, участник летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (13 место).

Спортивные результаты на международных соревнованиях

Выступления на Олимпиадах

Выступления на чемпионатах мира

Выступления на чемпионатах Европы

Выступления на Европейских играх

Примечания

Ссылки 
 
 Иван Гуйдя: «Лебедев всегда будет для меня примером»

Борцы Молдавии
Борцы Румынии
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года